Omega Peak kan syfta på följande:
 Omega Peak, Alberta, ett berg i Kanada
 Omega Peak, Antarktis, ett berg i Antarktis